Endochytrium — рід грибів родини Endochytriaceae. Назва вперше опублікована 1933 року.

Класифікація 
До роду Endochytrium відносять 7 видів:
 Endochytrium cystarum
 Endochytrium digitatum
 Endochytrium multiguttulatum
 Endochytrium oophilum
 Endochytrium operculatum
 Endochytrium pseudodistomum
 Endochytrium ramosum

Примітки

Джерела 
 Sparrow, F.K. 1933. Observations on operculate chytridiaceous fungi collected in the vicinity of Ithaca, NY. American Journal of Botany. 20:63-77 - P.71

Роди грибів
Хітридіоміцети